Przydroże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Przydroże, village du powiat de Zielona Góra
 Przydroże, village du powiat de Wschowa